197 rok naszej ery
 197 rok przed naszą erą
 197 liczba liczba pierwsza
 galaktyka NGC 197
 planetoida (197) Arete
 droga wojewódzka nr 197 
 samolot Arado Ar 197